

Patronyme 

 Delaunay (?-1795), chef royaliste de la guerre de Vendée ;
 Albert Delaunay (1828-1892), auteur d'une méthode de sténographie ;
 Alexis Delaunay (1838-1915), homme politique français ;
 Amédée Delaunay (1880-1942), homme politique français ;
 Athanase Veau-Delaunay (1751-1814), homme politique et écrivain français ;
 Boris Delaunay (1890-1980), mathématicien russe qui a donné son nom à la triangulation de Delaunay ;
 Catherine Delaunay (1969-), clarinettiste française ;
 Charles Delaunay (1911-1988), auteur, critique musical, cofondateur du Hot Club de France et des disques Vogue ;
 Charles-Eugène Delaunay (1816-1872), astronome et mathématicien français ;
 Danielle Delaunay (1983-), chanteuse américaine, ex-membre des groupes Coconuts Musume et Delaunay ; 
 Émilie Delaunay (née en 1983), actrice française ;
 Émilie Delaunay dite Liza Del Sierra (née en 1985), actrice pornographique française ;
 Ernest Delaunay (1854-1939), homme politique français ; 
 Ferdinand-Hippolyte Delaunay (1838-1890), philosophe et historien français ;
 Florence Delaunay (1956-), femme politique française ;
 Gabriel Delaunay (1907-1998), résistant, haut fonctionnaire et écrivain français ;
 Geneviève Jacquinot-Delaunay (19?-2014), professeur en sciences de l'éducation ; 
 Henri Delaunay (1883-1955), dirigeant de football français ;
 Jacques Charles René Delaunay (1738-1825), général français ;
 Jean Aulay de Launay dit aussi Delaunay (1765-1841), général français ;
 Jean Delaunay (1923-2019), général français ;
 Jean-Pierre Delaunay (1966-), footballeur français ;
 Jean-Pierre Viquesnel-Delaunay (1741-1804), homme politique français ;
 Joseph Delaunay, dit « Delaunay d’Angers » (1752-1794), député français ;
 Jules-Élie Delaunay (1828-1891), peintre français ;
 Louis Delaunay (1854-1937), acteur français ;
 Louis-Arsène Delaunay (1826-1903), acteur français ;
 Marcel Delaunay (1876-1959), peintre français ;
 Maurice Delaunay (1901-1995), député du Calvados ;
 Michèle Delaunay (1947-), députée de la Gironde ;
 Nicolas Delaunay (1646-1727), orfèvre français ;
  (1856-1931), mathématicien russe ;
 Paul Delaunay (1878-1958), médecin et historien français ;
 Pierre Delaunay (1870-1915), peintre paysagiste français ;
 Pierre Delaunay (1919-2019), dirigeant de l'UEFA ; 
 Pierre Delaunay-Deslandes (1726-1803), directeur de la manufacture des glaces de Saint-Gobain ;
 Pierre et Robert Delaunay Belleville, fondateurs et dirigeants des Automobiles Delaunay-Belleville ; 
 Pierre-René-Léonard Delaunay (1764-1829), homme politique français ;
 Raphaël Delaunay (1870-1917), homme politique français ;
 Raphaëlle Delaunay (1976-), danseuse et chorégraphe française ;
 Robert Delaunay (1885-1941), peintre français ;
 Rose Delaunay (1857-1939), soprano française ; 
 Simone Delaunay (1900-1976), artiste française active au 
 Sonia Delaunay (1885-1979), peintre française née en Ukraine ;
 Vadim Delaunay (1947-1983), poète et dissident russe.

Nom de plume 
 Constance Delaunay, nom de plume de Gilberte Lambrichs (1922-2013), femme de lettres française.
 Vicomte Charles Delaunay ou Vicomte Charles de Launay, noms de plume de Delphine de Girardin (1804-1855), femme de lettres française.

Toponyme 

 Lac Delaunay, plan d'eau de la municipalité Rivière-au-Tonnerre, au Québec, au Canada ;
 cité Delaunay, voie du  de Paris, en France.

Autres 
 Bibliothèque Jean-Marie-Delaunay, bibliothèque à Portneuf-sur-Mer, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec, Canada
 Square Prévost-Delaunay, place bruxelloise
 Rue Robert-et-Sonia-Delaunay, voie du  de Paris, en France
 Delaunay, un cratère sur la Lune
 (8688) Delaunay, astéroïde

Homonymie de patronyme
Patronyme normand
Nom de plume